IC 4405 — компактная вытянутая галактика типа Sab в созвездии Волопас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Ссылки и источники 
 
 
 
 IC 4405 в базе SIMBAD 
 IC 4405 в базе Vizier 
 IC 4405 в базе NASA Extragalactic Database

Примечания

Объекты IC
Волопас (созвездие)
Галактики «Нового общего каталога»